Babaji (बाबाजी) signifie « père honoré » en sanskrit et en hindi.

Babaji peut faire référence à :

 Guru Nanak (1469-1539), le gourou fondateur du sikhisme ;
 Mahamuni Babaji Mahraj, un yogi mythique de l'Inde au  de notre ère ;
 Mahavatar Babaji, un yogi du  dont parle le livre Autobiography of a Yogi ;
 Haidakhan Babaji, un maître hindou qui a enseigné de 1970 à 1984 ;
 Babaji, une chanson de Supertramp sur l'album Even in the Quietest Moment sorti en 1977.